Бетьки () — село в Рыбно-Слободском районе Республики Татарстан России.

Административный центр Бетьковского сельского поселения.

История 
Известно с периода Казанского ханства. В дореволюционных источниках упоминается также под названием Архангельское.

Население 
Население села — 197 человек (2010).

Национальный состав 
По переписи 1989 года, русских — 52%, татар — 44%.

География 
Рядом протекает одноименная река.

Объекты социальной сферы 
 Средняя школа - Закрыта а 2017 году
 Дом культуры
 Библиотека

Знаменитости 
В селе жил в детстве выдающийся русский певец Михайлов, Максим Дормидонтович.

Населённые пункты Рыбно-Слободского района